, японська корпорація відеоігор, заснована у 1967 році. Штаб-квартира розташовувалася в Куданкита, Чійода, Токіо. Її дочірня компанія Tecmo Inc була розташована в місті Торранс, штат Каліфорнія. Раніше компанія Tecmo була відома під назвою Tehkan.

Tecmo відома серією відеоігор Captain Tsubasa, Dead or Alive, Deception, Fatal Frame, Gallop Racer, Monster Rancher, Ninja Gaiden, Rygar, Star Force і Tecmo Bowl . Коли вона ще називалася Tehkan, компанія випустила такі аркадні ігри, як Bomb Jack, Gridiron Fight і Tehkan World Cup. Компанія була заснована 31 липня 1967 року, як постачальник обладнання для прибирання.  У 1969 році вона почав продавати обладнання для розваг. 

У 2009 році Tecmo об'єдналася з Koei, щоб сформувати холдингову компанію Tecmo Koei Holdings і діяла, як дочірня компанія до її розформування на початку 2010 року. 

У квітні 2010 року Tecmo було розпущено, а її франшизи відеоігор тепер публікує Koei Tecmo Games.  Tecmo також називається окремою компанією з розробки відеоігор, яка була заснована в березні 2010 року, але пізніше увійшла в Koei Tecmo Games у квітні 2011 року.

Історія

Рання історія 
Tecmo Co., Ltd, яка об’єдналася з Koei у 2009 році, сама була об’єднанням двох компаній: Imperial Trustee Corporation (заснована в 1964 році) і Nippon Yacht Co, Ltd (заснована в 1967 році).

Імперська довірена корпорація 
Компанія Tecmo бере свій початок у вересні 1964 року, як Imperial Trustee Corporation, компанія, що спеціалізувалася на управлінні експлуатацією будівель, в тому числі на постачанні прибирального обладнання.  У липні 1969 року компанія почала продавати обладнання для розваг і відкрила свій перший самокерований розважальний заклад у березні 1970 року в префектурі Тіба. 

У жовтні 1977 року Imperial Trustee Corporation була перейменована в «Tehkan Ltd», а торгова назва також змінена на «Tehkan».  Техкан походить від назви "Teikoku Kanza".

У березні 1981 року в Лос-Анджелесі було відкрито американський підрозділ під назвою "U.S. Tehkan, Inc." Через місяць, у квітні 1981 року, Tehkan випустила в Японії свою першу аркадну відеогру власної розробки під назвою "Pleiads" (в Америці її розповсюджувала компанія Centuri). 

8 січня 1986 року Tehkan Ltd офіційно змінила назву на Tecmo Co, Ltd. Перша власна домашня відеогра Tecmo Mighty Bomb Jack була випущена для сімейного комп’ютера у квітні 1986 року.

Nippon Yacht Co, Ltd 
31 липня 1967 року була заснована корпорація Nippon Yacht Corporation, яка займалася нерухомістю кораблів. 

6 грудня 1982 року Nippon Yacht Co, Ltd була перейменована в «Tehkan Electronics Corporation».

Злиття Tecmo і Tekkan Electronics Corporation. Зосередьтеся на консольних відеоіграх 
1 квітня 1987 року компанія Tecmo Co, Ltd об'єдналася зі своєю сестринською компанією Tehkan Electronics Corporation. При злитті було збережено назву першої компанії, але фактично вижившою стала остання.

На рубежі десятиліття Tecmo міцно закріпилася в таборі виробників відеоігрових приставок. Хоча компанія все ще займалася аркадною індустрією, більша частина успіху була досягнута на Nintendo Entertainment System з такими іграми, як Ninja Gaiden, Tecmo Bowl та Tsuppari Ōzumō, що виходила лише в Японії. Коли Sony випустила свою PlayStation у 1990-х роках, Tecmo приєдналася до цієї справи, яка задала тон таким серіям, як Dead or Alive, Monster Rancher, Deception та Gallop Racer.

У січні 2006 року Джунджі Накамура йде у відставку з поста президента Tecmo, а Йошімі Ясуда був призначений його наступником.

18 липня 2006 року засновник і голова правління Tecmo Йосіхіто Какіхара помер від інтерстиціальної пневмонії у віці 67 років   .

Tecmo увійшла до другої секції Токійської фондової біржі в березні 2000 року і перейшла до першої секції в березні 2001 року. Компанія була виключена з біржі 26 березня 2009 року безпосередньо перед тим, як набуло чинності злиття з Koei.

Позов 
3 червня 2008 року керівник Team Ninja Томонобу Ітагакі звільнився з компанії і подав позов на 145 млн. ієн (1,4 млн. дол. США) проти президента Tecmo Йошімі Ясуди за "невиплачені бонуси за завершення роботи" і "емоційні страждання". За цим послідував ще один позов, поданий 16 червня двома позивачами від імені 300 співробітників Tecmo щодо невиплаченої заробітної плати на суму ¥8,3 млн.

Злиття з Koei 
29 серпня 2008 року Square Enix планувала дружнє поглинання Tecmo, купивши акції з 30-відсотковою премією із загальною пропозицією 22,3 мільярда ієн .  4 вересня 2008 Tecmo офіційно відхилив пропозицію про поглинання.  Згодом Tecmo вела переговори з Koei про можливе злиття двох компаній  і в листопаді 2008 року домовилася про злиття 1 квітня 2009 року для створення Tecmo Koei Holdings. 

26 січня 2009 року обидві компанії офіційно оголосили про злиття, і 1 квітня 2009 року, як і планувалося, було створено холдингову компанію.  Спочатку Tecmo продовжувала діяти як дочірня компанія та торгова марка Tecmo Koei Holdings. У січні 2010 року американські дочірні компанії Tecmo Inc. і Koei America об’єдналися, щоб створити Tecmo Koei America Corporation. 

Tecmo було фактично розформовано в Японії 1 квітня 2010 року в рамках великої міжнародної реорганізації в Tecmo Koei Holdings.   Відповідна інтелектуальна власність планується далі контролювати Koei Tecmo Games.  

15 березня 2010 року, приблизно за два тижні до розпуску Tecmo, її внутрішня студія розробки була виділена в окрему компанію під назвою «Tecmo Co, Ltd.», дочірньою компанією Koei Tecmo Games.  Ця нова компанія спочатку називалася «Техкан», щоб уникнути плутанини з іншою компанією, яка працювала ще два тижні. Коли Tecmo розпалася 1 квітня 2010 року, Tekhan було перейменовано на Tecmo. Це було недовго, оскільки новий Tecmo разом із новими розробниками відеоігор Koei були розпущені та об’єднані в Koei Tecmo Games через рік, 1 квітня 2011 року.  

Незважаючи на те, що компанія Tecmo була двічі ліквідована як юридична особа, компанія Koei Tecmo Games продовжувала з’являтися як лейбл у відеоіграх, доки в 2016 році в результаті іншої корпоративної реорганізації бренд не був назавжди залишений.  Відеоігри Koei Tecmo Games, що продаються з логотипом Tecmo, включали Dead or Alive 5, Ninja Gaiden 3: Razor's Edge і Deception IV: The Nightmare Princess .

Дочірні підприємства 

 Team Ninja, створена в 1995 році.
 Koei Tecmo заснована в 2007 році.

Ігри

Список літератури

Зовнішні посилання 

 Офіційний веб-сайт

Видавці відеоігор
Японські компанії, ліквідовані у 2010 році
Японські компанії, засновані в 1967 році
Неіснуючі компанії-виробники відеоігор в Японії
Koei Tecmo
Розважальні компанії Японії
Компанії з виробництва відеоігор, ліквідовані у 2010 році
Сторінки з неперевіреними перекладами